

Гришанки — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Гришанки — село, Новосокольничеський район, Псковська область